Thure steht für:

 Thure, skandinavischer männlicher Vorname, siehe: Ture (Name)  – dort auch zu Namensträgern
 Thure, ehemals im Kreis Schubin, Dorf in der Gmina Szubin in Polen, siehe: Tur (Szubin)
 Thuré, Gemeinde im französischen Département Vienne
 Thure (Sambre), rechter Nebenfluss der Sambre